Купальни Роффе (Ванное заведение А. И. Рофе́') — здание в неомавританском стиле, построенное в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Со времени реконструкции носит название Villa Sofia (в честь Софии Ротару).

Здание было построено во дворе гостиницы «Франция» по заказу купца А. И. Роффе, владельца гильдии «Роффе и сыновья». По просьбе Роффе к зданию купален был пристроен парадный портал в мавританском стиле.

Фасад портала выполнен из белого мрамора, на нём была высечена цитата из Корана «Будь благословен, как вода». Кроме портала, ценность представляет холл в восточном стиле с лепниной из гипса.

В купальне были установлены ванны с подогретой морской водой для очистительного и общеукрепляющего лечебного эффекта. Здесь отдыхали Иван Бунин, Федор Шаляпин, А. П. Чехов и другие члены «Общества литераторов и ученых», которые пользовались «четырёхкратной скидкой» от купца Роффе.

В период Великой отечественной войны здание гостиницы было разрушено, при этом купальни чудом уцелели.

С 1975 года здесь располагалась репетиционная база ансамбля «Червона рута». В 1984 году в связи со строительством концертного комплекса «Юбилейный» купальни предлагались к сносу, но реакция музыкальной общественности (в первую очередь — Софии Ротару) позволила сохранить здание.

С 1991 года начались реставрационные работы, портал и холл были отреставрированы, остальная часть здания разобрана как не представляющая архитектурной ценности. В 1996 году Купальни Роффе получили статус памятника местного значения.

Примечания 

Здания и сооружения Ялты
Здания и сооружения, построенные в 1897 году в России
Купальни
Здания, спроектированные Николаем Красновым
1897 год в Крыму
Неомавританский стиль